Horsford är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anna Maria Horsford, amerikansk skådespelerska
 Eben Norton Horsford, amerikansk kemist